produkty spożywcze
 grysik (grys) –  drobna kasza: kasza manna (grysik pszenny), grysik kukurydziany,
 grysik (grys) ziemniaczany,
 grysik – rodzaj krótkiego (poniżej 10 mm) makaronu ,
 grysik – rodzaj drobnego cukru białego lub rafinowanego,

 inne
 grysik – drobny sortyment węgla,
 grysik (grys) – drobne kruszywo kamienne.

Przypisy

Zobacz też